Национальный чемпионат I 1925/1926 () — 23-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1925/1926
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1925 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1926 году